Trossy steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Lyaud im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bernex im Département Haute-Savoie, Frankreich